Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute du 16 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Perth
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1981
Perth
Tennis en Australie en 1981
Tennis en novembre 1981